Hassert ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Hassert (1868–1947), deutscher Geograf und Hochschullehrer
 Mario Hassert (* 1964), deutscher Synchronsprecher

Siehe auch:
 Hasert